Хуан Сабинес има више значења:

 Хуан Сабинес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику